Хвостунов — фамилия; имеет женскую форму Хвостунова.
 Хвостунов, Александр Владимирович (род. 1974) — узбекский футболист, защитник.
 Хвостунов, Андрей Григорьевич (1919—1989) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Хвастунов